G2 Esports (обычно сокращается просто G2  ранее известна как Gamers2) — европейская киберспортивная организация со штаб-квартирой в Берлине, Германия. Игроки соревнуются в League of Legends, Valorant, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, Rainbow Six Siege и iRacing. Организация была основана в Испании 24 февраля 2014 года как Gamers2 бывшим игроком League of Legends Карлосом «Ocelote» Родригесом Сантьяго и инвестором Йенсом Хилгерсом. 15 октября 2015 года организация была переименована в G2 Esports.

Counter-Strike: Global Offensive

История 
11 сентября 2015 года G2 Esports приобрела состав Team Kinguin. В том же году G2 заняла 3—4 место на DreamHack Open: Cluj-Napoca 2015.

26 января 2016 года G2 Esports объявили о продаже своей команды по CS:GO организации FaZe Clan за 700 000 долларов. 1 февраля G2 представила новый франкоязычный состав, который состоял из игроков команды Titan. 9 апреля, вскоре после 9—12 места на MLG Major Championship: Columbus, G2 объявила, что Александр «bodyy» Пианаро заменит Кевина «Ex6TenZ» Друланса. 16 мая G2 заняла 2 место в финале ESL Pro League Season 3, уступив Luminosity Gaming со счетом 2:3. 26 июня G2 Esports выиграли 1-й сезон серии Esports Championship, обыграв Luminosity Gaming.

3 февраля 2017 года 3 игрока Team EnVyUs присоединились к G2 Esports: Кенни «KennyS» Шраб, Дэн «apEX» Мадесклер и Натан «NBK-» Шмитт, сформировав «Французскую суперкоманду». Игроками, которых они заменили, были Адиль «ScreaM» Бенрлитом, который присоединился к Team EnVyUs, Седрик «RpK» Гипуи, который также присоединился к Team EnVyUs, и Эдуард «SmithZz» Дюбурдо, который стал главным тренером G2 Esports.

4 июня 2018 года Эдуард «SmithZz» Дюбурдо и Кевин «Ex6TenZ» Друланс заменили apEX и NBK- в составе. Последние два будут приобретены Team Vitality 8 октября 2018 года. В ноябре Одрик «JaCkz» Джаг и Лукас «Lucky» Частанг присоединились к G2, в то время как SmithZz и Ex6TenZ перешли на скамейку запасных.

8 марта 2019 года Франсуа «AmaNek» Делоне присоединился к G2, заменив Боди в действующем составе. 30 сентября G2 приобрела Неманью «Nexa» Исаковича и Неманью «huNter-» Ковача из CR4ZY, заменив в составе Лукаса «Lucky» Частанга и Ришара «shox» Папийона.

28 октября 2020 года G2 подписала контракт с Николой «NiKo» Ковачем из FaZe Clan за нераскрытый гонорар. Этот шаг воссоединил Нико со своим двоюродным братом Хантером. Позже G2 исключила JaCkz, заявив, что они не хотят иметь состав из шести игроков.

5 марта 2021 года, после серии неутешительных результатов, G2 отправила KennyS на скамейку запасных и вернула JaCkz в активный состав. 7 ноября G2 Esports впервые выступили в качестве главных финалистов на PGL Major Stockholm 2021, где заняли второе место, уступив Natus Vincere.

3 января 2022 года G2 приобрела 16-летнего таланта Илью «m0NESY» Осипова из Natus Vincere Junior. 23 января G2 Esports объявили о новом составе: капитан nexa был заменен на финна IGL Алекси «Aleksib» Виролайнена из OG Esports, AmaNEK был отправлен на скамейку запасных, и m0NESY заменил его в качестве снайпера. Бывший тренер Team Vitality Реми «XTQZZZ» Куониам также присоединился к команде в качестве главного тренера. 16 августа G2 попрощалалась с Одриком «JACKZ» Джагом. Алекси «Aleksib» Виролайнен был отправлен на скамейку запасных. Бывший капитан Copenhagen Flames Расмус «HooXi» Нильсен и  Джастин «jks» Сэвидж присоединились к организации. 15 ноября 2022 года G2 попрощалась с Кенни «KennyS» Шраб.

18 декабря 2022 года G2 Esports выиграла итоговый турнир года BLAST Premier World Final 2022 и заработала 500 000 долларов. В финале коллектив обыграл Team Liquid со счётом 2:0. G2 Esports впервые с 2017 года выиграла на крупном LAN-турнире. Самым ценным игроком турнира организаторы BLAST Premier World Final 2022 признали 17-летнего россиянина Илью «m0NESY» Осипова. Перед началом турнира у капитана G2 Esports — Расмуса «HooXi» Нильсена умер отец, но игрок не стал отказываться от выступления на соревновании. Он заявил, что решил участвовать, чтобы отвлечься от трагического события. В итоге он посвятил победу своему отцу.

G2 Esports - топ-3 киберспортивная команда 2022 года по мнению HLTV.

12 февраля 2023 года команда выиграла первый тир-1 турнир года — IEM Katowice 2023. В финале коллектив обыграл Heroic со счётом 3:1. Самым ценным игроком турнира HLTV признали Неманью «huNter-» Ковача.

Текущий состав

Достижения

G2 OYA 
7 марта 2023 года G2 представила женский состав по CS:GO. Команда получила название «OYA» в честь Ойи, африканской богини, которая является духом-воином ветра, молнии, огня и магии и служит стражем подземного мира.

League of Legends

История 
Команда League of Legends G2 участвует в чемпионате Европы по League of Legends (LEC), самом высоком соревновательном уровне League of Legends в Европе. Команда выиграла девять внутренних титулов в Европе, больше всех в любой организации, и стала единственной западной командой, выигравшей Mid-Season Invitational в 2019 году.

Текущий состав

G2 HEL 
1 сентября 2022 года G2 представила женский состав по League of Legends. Команда получила название «HEL» в честь повелительницы мира мертвых Хель из германо-скандинавской мифологии.

Rainbow Six Siege

История 
Команда организации G2 Esports Rainbow Six Siege участвует в Европейской лиге (EUL), самом высоком уровне соревнований Rainbow Six Siege в Европе. Команда выиграла Six Major 2018, European Pro League Season 8, финал Pro League Season 8, DreamHack Winter 2018, Six Invitational 2019 и заняла второе место на Six Major 2019 и European Pro League Season 11.

Текущий состав

Valorant

История 
12 декабря 2022 года G2 представила состав по Valorant.

Текущий состав

G2 Gozen 
19 октября 2021 года G2 представила женский состав по Valorant: был подписал ростер The Originals.

Примечания 

Профессиональные киберспортивные организации
Компании, основанные в 2014 году
Команды League of Legends